ФРГ принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари (Канада) в шестой раз, и завоевала две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Сборную страны представляли 19 женщин.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1988
Страны на зимних Олимпийских играх 1988 года